De Ford Capri is een naam die aan verschillende modellen van de Amerikaanse autobouwer Ford (en haar zustermerken) zijn gegeven.

Lincoln 
 De Lincoln Cosmopolitan Capri
 De Lincoln Capri

Ford 
 Ford Consul Capri
 Ford Capri (Europa), de bekendste Ford Capri (ook in Australië tussen 1969 en 72).
 Ford Capri (Australië), een op de Mazda 323 gebaseerde auto (1989-94), ook naar de VS geëxporteerd als de Mercury Capri.
 Ford Capri conceptauto, een in 2003 geïntroduceerde auto, die waarschijnlijk Visos gaat heten.

Mercury 
 Mercury Comet Capri
 Mercury Fox Capri
 Mercury Capri